В субботу 20 марта 1965 года в аэропорту Ханты-Мансийска потерпел катастрофу Ан-24 компании Аэрофлот, в результате чего погибли 43 человека.

Самолёт 
Ан-24 с бортовым номером 46764 (заводской — 47301301) был выпущен заводом Антонова 30 сентября 1964 года. Всего на момент катастрофы авиалайнер имел 580 часов налёта и 573 посадки.

Катастрофа 
Самолёт выполнял рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск. Пилотировал его экипаж из 120 лётного отряда, состоявший из командира (КВС) , второго пилота , штурмана-бортрадиста  и бортмеханика . В салоне работал бортпроводник . На борту находились 42 пассажира.

Метеоусловия были простыми (сплошная слоисто-кучевая облачность с нижней границей 400 метров, видимость составляла 10 километров). Находясь на эшелоне 5400 метров, экипаж приступил к снижению, сперва до высоты 3000 метров, затем 600, а потом 300 метров. Далее он начал выполнять визуальный заход на посадку с прямой с правым доворотом по магнитному курсу 38°. На высоте 10 метров Ан-24 «просел», после чего произвёл посадку в снег с недолётом до ВПП. Пробежав по снегу  7 метров, он на полной скорости врезался в снежный бруствер в торце ВПП и начал разрушаться. По некоторым данным, у него отломилась одна из плоскостей крыла, а затем топливо из крыльевых баков хлынуло в салон. Возник пожар. Все люди, находившиеся в салоне (42 пассажира и бортпроводник), погибли от отравления ядовитым дымом от горящего пластика обшивки салона.

Причины 
Расследующая данное происшествие комиссия не смогла установить точную причину, есть лишь несколько версий:
 Возможная ошибка в технике пилотирования, выразившаяся в неточном определении высоты начала выравнивания, и в результате запаздывания с началом вывода самолёта из угла планирования приземление произошло до ВПП 
 Возникновение отрицательной тяги винтов при установке  в положении, близком к проходной защелке, при неправильной регулировке двигателей или уборке РУД за проходную защелку 
 Изменение центровки вследствие перемещения пассажиров по салону из-за возникновения пожара при курении. 
Представители Министерства авиапромышленности выразили особое мнение, в котором не согласились с версиями 2 и 3.

Примечания 

События 20 марта
Март 1965 года
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия в России 1965 года
Авиационные происшествия в Ханты-Мансийском автономном округе
Авиационные происшествия с Ан-24
Авиационные происшествия Уральского УГА
Авиационные происшествия вследствие недолёта или перелёта ВПП
Авиационные происшествия с неустановленными причинами
1965 год в Тюменской области
События в Ханты-Мансийске